Case Fornaci ima više značenja:
 Case Fornaci, Parma
 Case Fornaci, Perugia